Colegio de San Antonio puede referirse a:
St Antony's College (Oxford), uno de los de la Universidad de Oxford.
Colegio de San Antonio de Portacoeli (Siguenza, del siglo XV al XIX).
Colegio San Antonio de Padua (Lima)
Colegio Mayor San Antonio (India) (St. Anthony's College)